Numărătoare inversă (film) se poate referi la:
 Numărătoare inversă (film din 1967) (Countdown), regia Robert Altman
 Numărătoare inversă (film din 1980) (The Final Countdown), regia Don Taylor
 Numărătoare inversă (film din 1990) (Countdown), regia Ulrike Ottinger
 Numărătoare inversă (film din 1997) (The Peacekeeper), regia Frédéric Forestier
 Numărătoare inversă (film din 2000) (Under Pressure), regia Jean Pellerin
 Numărătoare inversă (film din 2010) (Countdown to Zero), regia Lucy Walker
 Numărătoare inversă (film din 2013) (Hours), regia Eric Heisserer

Vezi și
 Numărătoare inversă: Cer în flăcări (The Sky's On Fire, 1999), regia Dan Lerner